Нанн () — фамилия английского происхождения. Известные носители:
 Нанн, Билл (1953—2016) — американский актёр и продюсер.
 Нанн, Глинис (1960) — австралийская легкоатлетка (многоборье).
 Нанн, Джон (род. 1942) — американский гребец.
 Нанн, Джон (род. 1955) — британский шахматист; гроссмейстер (1978), математик, доктор наук.
 Нанн, Кендрик (род. 1995) — американский баскетболист.
 Нанн, Майкл (род. 1963) — американский боксёр-профессионал.
 Нанн, Сэм (род. 1938) — американский бизнесмен и деятель Демократической партии США, сенатор от штата Джорджия (1972—1997).
 Нанн, Тревор (род. 1940) — британский режиссёр, режиссёр и соавтор либретто мюзикла «Кошки».
 Нанн, Энтони (род. 1927) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1952 года.

См. также 
 Нан (значения)